Radio Città è il nome di diverse emittenti radiofoniche italiane.

Radio Città è un'emittente radiofonica di Benevento
Radio Città è stata un'emittente radiofonica storica di Lecce
Radio Città è un'emittente radiofonica di Pesaro
Radio Città è un'emittente radiofonica di Pescara
Radio Città è stata un'emittente radiofonica di Quartu Sant'Elena attiva fino al 1990.
Radio Città è stato un progetto radiofonico di Milano, articolato in Radio Città 1 e Radio Città 2

Radio Città Bollate è un'emittente radiofonica di Bollate
Radiocittà Fujiko è un'emittente radiofonica di Bologna
Radio Città Nuova è un'emittente radiofonica di Piacenza
Radio Città Aperta è un'emittente radiofonica di Roma
Radio Città Futura è un'emittente radiofonica di Roma
Città del Capo Radio Metropolitana è stata un'emittente radiofonica di Bologna
Tele Radio Città Bianca è stata un'emittente televisiva di Ostuni